Культурный синдром по Гарри Триандису (от англ. cultural syndrom) - концепция, введенная в психологическую науку одним из ведущих специалистов в кросс-культурной психологии, американским ученым Гарри Хараламбосом Триандисом.
Культурный синдром - набор ценностей, установок, убеждений, самоопределений, норм, стереотипов, ассоциаций и моделей поведения, которыми одна культурная группа отличается от другой. Основная задача такой матрицы - определение типа культуры, к которому принадлежит та или иная группа.

Основные измерения культурного синдрома
В одном из своих фундаментальны трудов "Culture and Social Behavior" Триандис первоначально выделил четыре культурных индикатора, которые, по его мнению, играют определяющую роль в изучении влияния субъективных, нематериальных факторов на поведение человека: 
 Сложность
 Индивидуализм
 Коллективизм
 Жесткость
Ориентируясь на данные индикаторы, ученый выделял несколько культурных синдромов.

Культурный синдром "простота-сложность" (от англ. Cultural Complexity)
Сложность той или иной культуры определяется количеством различных культурных элементов, среди которых Триандис выделял: 
Структуру социальных отношений. Так, к примеру, многомиллионная столица Мексики - Мехико или Древний Рим являлись сложными системами.
Разграничение объектов и событий среды. В данном случае подразумевается количество различных профессий: в индустриальных странах нужны специалисты из крайне разных областей, в менее развитых обществах такая вариативность не требуется.
Сложность культуры можно также определить по: среде обитания  и истории общества . Так, группы, где основой стали рыболовство, охота и собирательство, относятся к простым культурам; скотоводство и сельское хозяйство ведут - к культурам с небольшой сложностью; индустриальные группы - к сложным культурам; а самыми сложными становятся информационные общества, где люди работают с огромным количеством информации с помощью компьютеров и имеют доступ к банкам данных, связанных между собой информационными сетями. 
Также важен фактор отношения ко времени: чем сложнее культура, тем больше внимания ему уделяется (европейцы и американцы считают опозданием задержку более чем на 15 минут, жители Латинской Америки - 1 день) .
Позже известный российский социолог Лебедева Н.М. добавила еще ряд параметров, для определения простоты или сложности культуры:
Открытость отношений
Полезависимость и поленезависимость - подверженность (неподверженность) сильному влиянию среды
Отношение к критике
Степень доверия вербальному и невербальному общению
По Лебедевой, к странам с простой культурой относятся государства с относительно невысоким уровнем развития, расположенные в Африке и Латинской Америке, а также Иран. Сложная культура присуща США и Японии, а также другим постиндустриальным государствам. Средней культурной сложностью отличаются Греция и Италия.

Культурный синдром "жесткость-рыхлость" (от англ. Tightness)
Синдром определяется через поведение людей в обществе и их отношение к существующим нормам. 
Факторы образования жесткого типа культуры: 
 Гомогенность культуры
 Отсутствие влияния чужой культуры 
 Высокая плотность населения
 Северный климат (в северных странах требовался более жесткий контроль за распределением ресурсов для выживания)
Факторы образования рыхлого типа культуры: 
 Культурная гетерогенность
 Влияние других культур 
 Большая территория с небольшим количеством населения
 Теплый климат
Примером жесткой культуры Триандис называет Японию, где любое, даже самое незначительное отклонение от нормы может жестоко наказываться (опоздание на урок на пару минут). Жесткая культура в Японии сложилась благодаря конфуцианству, изолированному географическому положению и гомогенности общества. Примером рыхлой культуры выступают США и Таиланд.

Культурный синдром "индивидуализм-коллективизм" (от англ. Individualism - Collectivism)
Синдром выявляется через отношение личности к коллективу и особенности его самоопределения в нем. Ученые считают, что это один из главных синдромов для изучения и выявления различий между культурами. 

Особенности коллективистских культур
В таких культурах индивиды считают себя неотъемлемой частью группы, сообщества, семьи или любого другого коллектива. Члены группы осознают себя частью одного целого и ставят интересы и цели коллектива выше своих собственных. Главные ценности для представителей коллективистских культур: безопасность, долг, персонализированные отношения. Часто отношения в таких культурах иерархичны. Индивиды часто с подозрением относятся к представителям других культур, сложно выстраивают с ними отношения, но с течением времени могут заводить и поддерживать близкие отношения с чужаками. В качества примеров таких культур Триандис называет страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Преимущества коллективизма: 
 Более низкий уровень преступности
 Уважение членов коллектива, их интересов
Недостатки коллективизма: 
Давление на личность, ограничение выбора
Развитие авторитаризма
Высокий уровень конфликтности между группами (этнические чистки) 

Особенности индивидуалистских культур
В таких культурах личность действует независимо от коллектива, иногда вступая в конфликт с другими членами группы ради достижения своих целей, которые стоят в приоритете над целями коллектива. Главные ценности: получение удовольствия, достижение успехов, конкуренция, свобода и независимость. Представители таких культур дружелюбно настроены по отношению к другим группам, легко заводят новые знакомства. Страны с индивидуалистским синдромом – США, англоговорящие страны (Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, Канада), Нидерланды, Скандинавские страны, Франция, Ирландия и Германия.

Преимущества индивидуализма: 
Соблюдение прав личности
Развитие демократии и мультикультурализма
Поощрение талантов и последующее развитие общества
Недостатки индивидуализма: 
Высокий уровень преступности
Ослабление института брака и высокий уровень разводов
Высокий уровень конфликтности
Смешанные культуры
В эту группу входят культуры, сочетающие в себе черты коллективизма и индивидуализма. Примеры стран со смешанным типом культуры: Россия, страны Южной Европы (Греция, Южная Италия, Испания и Португалия).

Последующее развитие концепции
Точное количество культурных синдромов, по которым возможно изучать типы культуры, неизвестно. Над их выявлением работают ученые и специалисты в области кросс-культурной психологии. Концепцию культурных синдромов развивал в своих работах Герт Хофстеде, на основе исследований он выделил еще три культурных синдрома, позволяющих проводить разграничительные черты между культурами разных стран: избегание неопределенности, дистанция власти, фемининность-маскулинность.
Психологи Ричард Нисбет и Дов Коэн говорили о существовании культурного синдрома "почитание" (от англ. honor). Мексиканский психолог Рохелио Диас-Герреро выделил другой синдром - "активность-пассивность".

См. также 
 Кросс-культурная психология
 Типология культурных измерений Хофстеде
 Система ценностей

Примечания

Ссылки 
 Психологическое измерение культур
 Гарри Триандис. Биография

Социологические теории
Межкультурная коммуникация